Сезон 2002/2003 стал для Лацио 21-м в высшем дивизионе Чемпионата Италии. Работа Альберто Дзаккерони в прошлом сезоне не убедило руководство, и оно стало искать нового главного тренера. Им стал бывший игрок команды, бывший ассистент Свена-Ёрана Эрикссона и уже успевший потренировать Фиорентину и выиграть с ней Кубок Италии Роберто Манчини. При новом тренере игра команды улучшилась: «орлы» смогли даже дойти до полуфинала Кубка УЕФА, однако проиграли будущему обладателю трофея Порту. В чемпионате команда не смогла навязать конкуренцию Ювентусу, Интеру и Милану, заняв 4-е место.

Зимой в клубе прошла перестановка в руководстве. Президент Серджо Краньотти из-за финансовых проблем был заменен акционерами на Уго Лонго. Многие игроки были распроданы, а им на замену приобретены не слишком известные футболисты.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

11.500.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

71.000.000

Зима 

0

Общие убытки:11.500.000

Общая прибыль:71.000.000

Разница:59.500.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

Лацио
Сезоны ФК «Лацио»